Feliks Ignacy Kretkowski (1657–1730) –  biskup chełmiński, kanonik gnieźnieński, archidiakon gnieźnieński 
 Feliks Kretkowski (zm. 1822) – generał brygady wojsk polskich, senator kasztelan Królestwa Polskiego